Skuin ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Skuin (* 1943), deutscher Künstler
 Jelena Petrowna Skuin (1908–1986), russische Künstlerin